Ви́льфрид Брандштё́ттер (; р. 22 марта 1970, Зальцбург) — австрийский тубист, музыкальный педагог и музыкальный менеджер, участник венского Тонкюнстлероркестра и ансамбля Mnozil Brass, преподаватель института Антона Брукнера в Линце.

Биография

Ссылки 
 Вильфрид Брандстёттер на сайте Mnozil Brass
  

Тубисты по алфавиту
Тубисты Австрии
Академические музыканты Германии